Dangeard ist ein französischer Familienname. Bekannte Personen dieses Namens sind:

 Louis Dangeard (1898–1987), französischer Geologe und Meereskundler
 Pierre Augustin Dangeard (1862–1947), französischer Botaniker und Mykologe
 Pierre Dangeard (1895–1970), französischer Botaniker